Højhuse i København er en samlet betegnelse for højere bygninger med etageinddelinger i Københavns Kommune. Nedenstående oversigt er under udarbejdelse men vil på sigt udgøre en komplet liste over samtlige højhuse i kommunen.

Definitioner 
Bygningerne i oversigten lever op til følgende kriterier:

1. Beliggende i Københavns Kommune.

2. Hver bygning har minimum to etager godkendt til beboelse, erhverv etc.

3. Hver bygning måler minimum 35 meter fra gadeplan til tag eller spir.

Ovenstående definitioner udelukker de fleste observationstårne og kirker, også selv om kirketårnene er sammenbygget med en lavere kirkebygning. Til gengæld opfylder bygninger som Christiansborg og Palace Hotel kriterierne, da tårnene deler fundament med en lavere bygningsdel, som opfylder definition 2.

Eksisterende bygninger

Kommende højhuse i Københavns Kommune 
Her er nogle af de kommende højhuse, der vil skyde op over København de næste par år.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Bygninger, konstruktioner og anlæg efter type
Bygninger, konstruktioner og anlæg i København
Højhuse i Danmark
Lister over bygninger, konstruktioner og anlæg i Danmark